Атлетисима 2019. одржан је 5. јула 2019. на Олимпијском стадиону де ла Понтез у Лозани (Швајцарска). Ово је осми од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 21:42.

Ветар -0,1 м/с

Доха | Стокхолм | Рим | Рабат | Лозана | Париз | Брисел

800 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 20:37.

Доха | Рим | Рабат | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

1.500 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 21:32.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

5.000 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 20:55.

Шангај | Рим | Осло | Лозана | Цирих

110 м препоне 
Шангај | Рим | Рабат | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 20:28.

Ветар +1,0 м/с

Скок мотком 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 20:05.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 20:45.

Шангај | Стокхолм | Рабат | Лозана | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 20:46.

Ветар +0,2 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Брисел

400 м 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 20:03.

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Цирих

400 м препоне 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 21:23.

Доха | Рим | Осло | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

Скок увис 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 20:25.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Брисел

Троскок 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 19:00.

Осло | Лозана | Монако | Париз | Цирих

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 19:05.

Шангај | Осло | Јуџин | Лозана | Цирих

Бацање копља 
Такмичење је одржано 5. јула 2019. године у 18:30.

Шангај | Рим | Лозана | Лондон | Цирих

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 8. митинга

Атлетисима
ИААФ Дијамантска лига 2019.